Kümmerling steht für:

 Gurke, als Trivialname, siehe Gurke #Trivialnamen
 Gisa Kümmerling (* 1977), deutsche Schauspielerin

Kuemmerling steht für:
 Kuemmerling, Markenname eines Kräuterlikörs

Siehe auch:
 Kümmerer